Chatenois kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Châtenois, Vosges, kommun i departementet Vosges, 
 Châtenois, Bas-Rhin, kommun i departementet Bas-Rhin, 
 Châtenois, Haute-Saône, kommun i departementet Haute-Saône, 
 Châtenois, Jura, kommun i departementet Jura,